Bitwa pod Wiśniowcem (1494) – bitwa w czasie najazdu tatarskiego na I Rzecząpospolitą
 Bitwa pod Wiśniowcem (1512) – bitwa w czasie najazdu tatarskiego na I Rzecząpospolitą